Костенец може да се отнася за:

 град Костенец
 село Костенец
 община Костенец в Софийска област
 село Косинец, чието книжовно име е Костенец, днес Йеропиги, Гърция